Флаг муниципального образования Кры́мское городское поселение Крымского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 августа 2007 года решением Совета муниципального образования Крымское городское поселение № 191 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3619.

Описание 
«Синее прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее белый косой крест с шириной плеча в 1/6 от ширины полотнища. Верхний угол креста заполнен красным цветом. Посередине по горизонтали через всё полотнище пролегает стилизованная жёлтая крепостная стена, из герба Крымского городского поселения, высота, которой составляет 1/4 от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, географические и экономические особенности Крымского городского поселения.

Свою биографию город Крымск начал с 1857 года, когда на левый берег реки Адагум прибыл 73-й пехотный полк, названный Крымским, так как был сформирован из участников военных действии в Крыму в 1853—1856 годов. Полком было построено военное укрепление, названное собственным именем. В июле 1862 года укрепление было упразднено и преобразовано в станицу Крымскую. В 1958 году станица преобразована в город.

Белый Андреевский крест символизирует одного из главных святых православия — Андрея Первозванного, который, согласно преданиям, в этих местах (северное Причерноморье) начинал свою проповедническую деятельность. Белый Андреевский крест также аллегорически указывает на автомобильный и железнодорожный узлы, проходящие через город.

Крепостная стена, перекрывающая крест — символизирует сам город и историю его возникновения из крепостного укрепления. Её открытые ворота — символ гостеприимства. Жёлтый цвет стены аллегорически говорит о богатстве города, благородстве его жителей и о том, что основное направление экономической деятельности города является сельхозперерабатывающая промышленность.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо.

Красный цвет — символ красоты, труда, силы и памяти о мужестве, проявленном как основателями города, так и последующими поколениями его жителей в защите своей Родины.

Примечания